Toplinom aktivirana baterija
Baterija na rastopljenu sol
Baterija za čuvanje topline